Binderup (parochie), een parochie in de Deense gemeente Rebild
Binderup, een dorp in de parochie Sønder Bjert in de Deense gemeente Kolding